Ermita de la Ascensión puede referirse a los siguientes edificios católicos de España:
 Ermita de la Ascensión, en Ateca, provincia de Zaragoza.
 Ermita de la Ascensión, en el monte Udalaitz, en Mondragón, Guipúzcoa.
 Ermita de la Ascensión, en San Asensio de los Cantos, La Rioja.